Aek Siala (Portibi)
Aek Siala (Barumun Tengah)